Гоцири́дзе () — грузинская фамилия.

Известные носители:
 Гоциридзе, Бека Виссарионович (род. 1988) — грузинский футболист.
 Гоциридзе, Виктор Давидович (1910—1995) — Герой Социалистического Труда, руководитель Тбилисского метростроя.
 Гоциридзе, Георгий Георгиевич (1910—1977) — Герой Советского Союза.
 Гоциридзе, Давид Зурабович (1952—2022) — грузинский филолог-русист, иностранный член Российской академии образования (2016).
 Гоциридзе, Илья (Илларион) Давидович (1897—1968) — советский государственный и хозяйственный деятель. Генерал-директор движения 1-го ранга.
 Гоциридзе, Михаил Давидович (1905—1993) — директор завода, Почётный гражданин города Дзержинска.
 Гоциридзе, Отар Давидович (1919—2010) — 1-й секретарь Абхазского областного комитета КП Грузии.
 Гоциридзе, Реваз (род. 1981) — грузинский футболист, тренер.
 Гоциридзе, Роман (род. 1955) — политический и государственный деятель Грузии.
 Гоциридзе, Элгуджа (род. 1958) — политический и государственный деятель Грузии, доктор медицинских наук.

Другое:
 «Гоциридзе» — станция Тбилисского метрополитена.